Каньяда-де-Бенатандус ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маэстрасго. Занимает площадь 34.95 км². Население — 42 человека (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля